Gombang (Bogorejo)
 Gombang (Cawas)
 Gombang (Pakel)
 Gombang (Plumbon)
 Gombang (Sawit)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing